Вулиця Миколи Зерова в Дніпрі
 Вулиця Миколи Зерова у Львові
 Вулиця Миколи Зерова у Вінниці
 Вулиця Миколи Зерова в Рівному
 Вулиця Миколи Зерова в Дубному
 Вулиця Миколи Зерова в Новомиргороді
 Вулиця Миколи Зерова в Смілі

Див. також 
 Провулок Миколи Зерова (Дніпро)
 Провулок Миколи Зерова (Сміла)
 Вулиця Братів Зерових

Вулиці, названі на честь людей